Flash-Laufwerk steht für

generische Typen:
 Solid-State-Drive
 USB-Massenspeicher
 USB-Stick

spezielle Typen:
 CompactFlash
 CFast
 Memory Stick (MS)
 Multimedia Card (MMC)
 Secure Digital (SD, SDHC, SDXC)
 SmartMedia (SM)
 XQD (XQD)
 xD Picture Card (xD)

Siehe auch:
 Flash-Speicher